Can Gener o Can Raventós, casa modernista a la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú
 Can Gener (Sant Cugat del Vallès)
 Can Gener (Santa Maria del Camí), rota o terreny de conradís, amb cases annexes, a un coster del Puig de Son Agulla 
 Can Gener (Saus, Camallera i Llampaies), casa a Llampaies (Saus, Camallera i Llampaies, Alt Empordà) 
 Can Gener (Vidreres), masia al terme de Vidreres (la Selva)